Saletensi – abitanti di Salete (Brasile)
Saletensi – abitanti di Santa Salete